Шатобриан:

 Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848) — французский писатель и политик.
 Альфонс де Шатобриан (1877—1951) — французский писатель.
 Шатобриан — город во Франции.

В кулинарии: 
 Шатобриан — блюдо из говядины.
 Шатобриан — соус.